Чемпионат России по шахматам среди женщин проводится с 1934 года.

Чемпионаты РСФСР 
В таблице приведены чемпионы России в то время, когда она входила в состав Советского Союза.

Чемпионаты России 
В таблице приведены чемпионы России после распада СССР.

Литература

См. также 
 Чемпионат России по шахматам

Примечания 

Россия
 
Женские шахматные соревнования